Ел Виљј има више значења:

 Ел Виљј, Парсела Дијесисијете (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Виљј (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику